Qaḑā’ Talkīf kan syfta på följande platser:

Irak 

 Tallkayf, distriktshuvudort, Ninawa, 
 Tel Keppe District, distrikt, Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar